FAST eller Fast kan referere til

 Fast form – den første form/tilstand et stof kan optræde i.
 Foreningen Af Små Teatre i Danmark – en dansk arbejdsgiverorganisation for mindre og mellemstore teatre.
 Nacional Fast Clube – en brasiliensk fodboldklub fra Manaus, delstaten Amazonas.
 Farpoint Asteroid Search Team – et asteroide søgehold lokaliseret ved Farpoint Observatory.